Le portage est l'action de porter quelque chose. L'action est effectuée par un porteur ou bien un portefaix, un portageur dans certains contextes de langue, d'époque et d'usages.

Transports 
 Un portage est l'action de continuer son chemin par la route pour éviter un obstacle sur la voie fluviale
 Le portage manuel s’effectue à dos d'homme, action est effectuée par un porteur:
 Les refuges de montagne étaient alimentés par portage à dos d'homme (souvent au moyen d'une claie de portage, d'un Cacolet (panier)…) ou à dos de mule, cheval… (au moyen d'un bât). Ce portage traditionnel a tendance à faire place à l'héliportage
 Les expéditions utilisent également des portages pour acheminer le matériel et la nourriture
 le portage d'enfants consiste à transporter un bébé à l'aide d'écharpe, filet ou autre moyen prévu à cet effet.

Presse écrite 
 la distribution de presse par portage est l'activité des porteurs de presse et Colporteurs qui consiste à livrer au domicile des lecteurs, abonnés ou non.

Économie - Finance 
 Portage salarial : le portage salarial est une forme de travail qui permet à un indépendant de facturer des prestations en ayant le statut de salarié prestataire de services, un mode d'organisation qui permet à des professionnels de travailler sans créer d'entreprise d'une société de portage salarial ou en étant en création d'entreprise (France) ou bien pour d'une société ayant des besoins (temporaires)  spécifiques en flux discontinu
 un portage d'achat international est un  « Conseil en logistique » pour une Petite ou moyenne entreprise qui veut s'implanter à l'étranger suivant un droit qui n'est pas intégré directement dans sa gestion 
 un portage financier est un achat d'actions d'entreprises avec contrat de revente ultérieure comportant  risque financier microéconomique, il peut être utilisé pour une « mise en gage » (hypothèque)
 le portage immobilier est un terme déposé à l'INPI (France), qui désigne l'action de transférer la propriété d'un bien immobilier vers une tierce personne appelée porteur, avec option de rachat par le propriétaire initial au travers d'une location vente. Utilisé essentiellement pour des opérations de restructuration de dettes.

Informatique 
 un portage informatique est l'adaptation du code d'un programme adaptable dans des environnements multiples. Par exemple lorsqu'un jeu vidéo est adapté d'un système à un autre, ou pour un même système une adaptation d'un matériel à un autre, par exemple des téléphones aux tailles d'écran différentes

Portabilité 
 La portabilité (téléphonie) est l'opération qui consiste à changer d'opérateur de téléphonie mobile, tout en conservant son numéro d'appel. Cette opération s'effectue à l'aide d'un bon de portage, et dans le respect du préavis contractuel.

Toponymie 
De nombreuses localités d'Amérique du Nord portent le nom de Portage, généralement en référence au portage (transport fluvial).

Portage (Indiana)
 Portage Park, secteur de la ville de Chicago, Illinois.
 Portage (Michigan)
 Portage, une ville de l’État de New York ;
 Portage (Ohio)
 Portage (Pennsylvanie)
 Portage (Utah)
 Portage (Wisconsin)
 Portage (Alaska), ville fantôme
 son Glacier Portage
 son Lac Portage
 son Col Portage
 son Ruisseau Portage

Lac du Portage, lac dans la MRC de Beauce-Sartigan, au Québec.
 Portage, communauté de l'Île-du-Prince-Édouard.
 Plusieurs circonscriptions fédérales du Manitoba :
 Portage—Neepawa, de 1949 à 1968.
 Portage, de 1968 à 1979.
 Portage—Marquette, de 1979 à 1988.
 Portage—Interlake, de 1988 à 1996.
 Portage—Lisgar, depuis 1996.
 Plusieurs

Peuple 
 les Dakelh, peuple indigène d'une large partie du centre de la Colombie-Britannique, sont appelés « carrier » en anglais, qui se traduit littéralement par « porteurs »

Homonymie de localités aux États-Unis

pt:Xerpas#Xerpas_e_Montanhismo